Frederika Buwalda (1984), Nederlands schaatsster
 Hotze Sytses Buwalda (1915-1994), Nederlands schrijver
 Matthijn Buwalda (1983), Nederlands zanger en tekstdichter
 Nico Buwalda (1890-1970), Nederlands voetballer
 Peter Buwalda (1971), Nederlands schrijver
 Robin Buwalda (1994), Nederlands voetballer